

Prénom ou surnom 
 Liz Benson (née en 1966), actrice du cinéma Nollywood.
 Liz Blatchford (née en 1980), triathlète australo-britannique.
 Liz Brady (née en 1940), chanteuse égyptienne.
 Liz Callaway (née en 1961), actrice et chanteuse américaine.
 Liz Cambage (née en 1991), joueuse australienne de basket-ball.
 Liz Carmouche (née en 1984), pratiquante de MMA américaine.
 Liz Carroll (née en 1956), compositrice et une violoneuse américaine.
 Liz Carpenter (née en 1920-2010), écrivain et reporter américaine.
 Liz Cheney (née en 1966), femme politique américaine.
 Liz Cherhal (née en 1982), chanteuse, auteure-compositeur-interprète et multi-instrumentiste française.
 Liz Climo (née en 1981), dessinatrice, animatrice, et autrice de livres pour enfants américaine.
 Liz Deschenes (née en 1966), artiste contemporaine américaine.
 Liz Friedman (née en 19??), scénariste et productrice américaine.
 Liz Gallardo (née en 1979), actrice mexicaine.
 Liz Garbus (née en 1970), réalisatrice et productrice américaine.
 Liz Gomis (née en 19??), journaliste et réalisatrice franco-sénégalaise.
 Liz Green (née en 19??), chanteuse de folk anglaise.
 Liz Greene (née en 1946), astrologue américaine.
 Liz Hannah (née en 1985), scénariste et une productrice de cinéma américaine.
 Liz Magor (née en 1948), artiste plasticienne canadienne.
 Liz McCarthy (née en 1986), pratiquante de MMA américaine.
 Liz McColgan (née en 1964), athlète britannique. 
 Liz McComb (née en 1952), chanteuse, compositrice et pianiste américaine de gospel et de spirituals, de blues, de jazz et de soul.
 Liz McDaid (née en 19??), militante sud-africaine.
 Liz Mitchell (née en 1952), une des trois chanteuses du groupe Boney M.
 Liz Nugent (née en 1967), scénariste et romancière irlandaise.
 Liz Phair (née en 1967), auteur-compositeur-interprète et guitariste américaine.
 Liz Renay (1926-2007), actrice américaine.
 Liz Sheridan (née en 1929), actrice américaine.
 Liz Smith (1921-2016), actrice britannique.
 Liz Smith (née en 1975), footballeuse canadienne.
 Liz Torres (née en 1947), actrice, chanteuse et comédienne américaine.
 Liz Van Deuq (née en 1983), auteure-compositrice, pianiste et chanteuse française.
 Liz Vassey (née en 1972), actrice américaine.
 Liz Wardley (née en 1979), skipper papouasienne-néo-guinéenne.
 Liz Weekes (née en 1971), joueuse de water-polo australienne.
 Liz White (née en 1979), actrice anglaise.

Personnages fictifs 
 Liz Allen, personnage appartenant à l'univers de Marvel Comics.
 Liz Cruz, personnage fictif de la série télévisée Nip/Tuck.
 Liz Parker, personnage de fiction dans la série télévisée Roswell.
 Liz Shaw, personnage apparaissant dans la série de science-fiction britannique Doctor Who.
 Liz Sherman, personnage de comics créé par Mike Mignola dans la mini-série Seeds of Destruction en 1994.

Patronyme 
 Ade Liz (née en 19??), chanteuse de Côte d'Ivoire.
 Radhames Liz (né en 1983), lanceur de baseball.

Divers 
 Ingratitude of Liz Taylor, film muet américain réalisé par Edward LeSaint et sorti en 1915.
 Megan and Liz, duo américain de pop formé par les jumelles Megan et Liz Mace.
 Wiz 'n' Liz, jeu vidéo de plates-formes développé par Bizarre Creations et édité par Psygnosis en 1993 sur Mega Drive.

Voir aussi